Kippei Tachibana est un personnage du manga et de l'anime Le Prince du tennis. C'est le capitaine de l'équipe de tennis de l'école Fudomine.

Histoire 

Kippei Tachibana a blessé Chitose à l'œil.
Croyant la carrière de son ami brisée, il fut pris de remords. Il décide d'abandonner les capacités qu'il avait acquises et entra à Fudomine   
Il y rencontre durant les premières années (Sakurai,Ishida,kamio,shinji...) et voyant que les titulaires les maltraitaient et les empêchaient de jouer, il décida, avec tous les autres de monter un club secret (je crois) pour pouvoir s'entrainer.
Malheureusement, les titulaires grâce à des informations découvrent le club et le détruisent.

Arrive ensuite le coach qui, une cigarette dans la bouche, l'écrasa sur le terrain, ce qui mit très en colère Tachibana. Il se jeta sur l'homme pour lui donner une leçon.
Ensuite dans les journaux parut l'incident.

Match 

Tachibana n'a plus joué. Il soutient moralement ses joueurs. Il n'a joué que 3 fois : la  contre Kirihara Akaya qui le blessa gravement à la cheville, la  contre Fuji Syusuke; et la  contre Chitose 
Là, il reçut de son plein gré une balle dans l'œil en disant qu'il lui devait. Devant l'étonnement de Kamio et Shinji, Ann leur expliqua ce qui c'était passé, c'est là que l'on voit un flash back montrant Tachibana blessant Chitose. Après il discuta avec Ann et lui dit qu'il allait arrêter le tennis à cause de cet incident. Ann essaie de l'en dissuader, mais rien à faire.
En quart de finale à Tokyo, il dupa Hyotei, ce qui valut à Ann et Momoshiro Takeshi une petite visite de Hyotei sur les courts de tennis de rue
Ann est la petite sœur de Kippei Tachibana

Personnage de Prince du tennis

en:List of The Prince of Tennis characters#Fudoumine